Guillermo Federico Enrique de los Países Bajos (en neerlandés, Willem Frederik Hendrik; Baarn, 13 de junio de 1820-Walferdange, 14 de enero de 1879), también conocido por su apodo El navegante, fue el tercer hijo del rey Guillermo II de los Países Bajos y de la reina Ana Pávlovna Románova. Sus abuelos maternos eran el zar Pablo I de Rusia y la zarina Sofía Dorotea de Wurtemberg.

Biografía 

El príncipe Enrique ingresó en la marina holandesa como oficial, y posteriormente fue ascendido a teniente almirante. Fue gobernador de Luxemburgo en 1850, posición que mantuvo hasta su muerte. 

Se casó dos veces; el 9 de mayo de 1853 contrajo matrimonio en Weimar con Amalia de Sajonia-Weimar-Eisenach (1830-1872). El 24 de agosto de 1878 se casó en Potsdam con María de Prusia. No tuvo hijos en ambos matrimonios. Al morir Enrique en el castillo Walferdange, era el tercero en la línea de sucesión al trono holandés.

Ancestros

Enlaces externos 

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XIX
Príncipes de los Países Bajos